Schuld und Sühne steht für:
 Schuld und Sühne, Roman von Fjodor Dostojewski von 1866
 Schuld und Sühne (1909), deutscher Stummfilm von 1909
 Schuld und Sühne (1912), deutscher Stummfilm von Joseph Delmont von 1912
 Schuld und Sühne (1935, Frankreich), französisches Filmdrama (Crime et Châtiment) von Pierre Chenal
 Schuld und Sühne (1935, USA), US-amerikanisches Filmdrama (Crime and Punishment) von Josef von Sternberg
 Schuld und Sühne (1956), französisches Filmdrama (Crime et Châtiment) von Georges Lampin
 Schuld und Sühne (1970), sowjetisches Filmdrama (Prestuplenje i nakasanje) von Lew Kulidschanow
 Schuld und Sühne (1988), deutsches Fernsehdrama von Andrzej Wajda
 Schuld und Sühne (1998), US-amerikanisches Fernsehdrama (Crime and Punishment) von Joseph Sargent

 Schuld und Sühne, Alternativtitel des österreichischen Filmdramas Das Siegel Gottes (Film) (1949), von Alfred Stöger
 Schimanski: Schuld und Sühne, Fernsehfilm aus der Kriminalreihe Schimanski von 2011

Siehe auch:
 Crime and Punishment
 Crime et Châtiment